Fußball-Bundesliga 1965/1966 vanns av 1860 München före Borussia Dortmund och Bayern München.

Slutställning

Anmärkningslista

Källor

1965 i Västtyskland
1966 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1965/1966
1965/1966